NZD – codice valutario ISO 4217 del Dollaro neozelandese, valuta di Nuova Zelanda, Isole Cook, Niue, Pitcairn, Tokelau